Список ендемічних лишайників Антарктиди містить види лишайників, що зустрічаються виключно в Антарктиді.

Хоча Антарктида займає близько 14 мільйонів км², більшість її території (99,66 %) постійно покрита льодом або снігом. Невелика площа (0,34 %, або близько 44 000 км²) влітку не вкрита кригою і складається з голих скель, валунних полів, осипів та простих ґрунтів. Наземна рослинність в основному складається з ізольованих спільнот лишайників та мохів, з найбільшим розмаїттям на островах та архіпелагах, прилеглих до Антарктичного півострова.

Види

Джерела 
 

Списки:Антарктида
Лишайники
Ендемічна флора Антарктиди